Kurfürstin Hedwig ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Hedwig Jagiellonica (1513–1573), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Hedwig von Dänemark (1581–1641), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen

Siehe auch:
 Agnes Hedwig von Anhalt (1573–1616), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Hedwig Kurfürstin von Brandenburg, Gemälde, das die Kurfürstin Hedwig Jagiellonica darstellt
 Hedwig von Andechs (1174–1243), Heilige oft mit einem Kurhut als Attribut dargestellt